La Milli Lig 1960/61 fue la tercera temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Play-offs de ascenso/descenso

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Milli Lig
Fútbol en 1960
Fútbol en 1961
Deporte en Turquía en 1960
Deporte en Turquía en 1961